Forgive and Forget (Beverly Hills, 90210), een aflevering van Beverly Hills, 90210
Forgive and Forget (ER), een aflevering van ER